Camena se poate referi la:
Localități din România:
Camena, Caraș-Severin 
Camena, Tulcea